Американский уж-циклоп () — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Северной Америке.

Общая длина колеблется от 76 см до 1,4 м. Голова треугольная. Глаза маленькие. Туловище крепкое, коренастое с сильно выраженным килем на чешуе. Под глазами присутствует несколько щитков. Спина имеет зеленовато-коричневую, оливковую окраску, иногда с нечёткими пятнышками тёмного цвета. Брюхо более желтоватое.

Вид распространён в США. Любит болота, берега озёр, прудов. Активен ночью. Питается рыбой и земноводными.

Это живородящая змея. Самка в июле-августе рожает от 7 до 101 детёныша длиной до 25 см.

Примечания

Ссылки 
 Conant,R. & Collins,J.T. 1991. A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern/Central North America, 3rd ed. Houghton Mifflin (Boston/New York), xx + 450 p.
 Mattison, Chris 1995. The Encyclopedia of Snakes. New York: Facts on File, 256 pp.
 

Животные, описанные в 1854 году
Американские ужи
Пресмыкающиеся Северной Америки
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном